

Artes e Entretenimento

Música 

 Jimmy (música), musical de 1969

Canções 

 "Jimmy" (canção), canção de M.I.A. do álbum de 2007 Kala

Outros significados 

 Doctor Jimmy, personagem principal da ópera rock Quadrophenia do Who
 GMC Jimmy, vários carros que compartilham o nome

Desambiguação